Али Магомедов: